Вильяфранка-дель-Кампо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь 66,80 км². Население — 352 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля